Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1976, die sechsundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 30. März und dem 9. April 1976 in Medellín, Kolumbien statt, das zum dritten Mal, zum zweiten Mal in Folge, die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Argentiniens, die zum siebten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse 
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt fanden 21 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1976.

Weblinks 
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1976

Sportveranstaltung in Medellín
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1976